2. Free European Song Contest odbył się 15 maja 2021 w Lanxess Arena w Kolonii. Organizatorem wydarzenia był kanał ProSieben oraz firma produkcyjna Raab TV.

Wydarzenie obejrzeć można było na kanale ProSieben oraz na platformie streamingowej Joyn. Po raz drugi z rzędu prowadzącymi zostali Steven Gätjen i Conchita Wurst.

Przebieg konkursu 

Po raz drugi z rzędu program prowadzili: niemiecki prezenter telewizyjny Steven Gätjen i austriacka drag queen Conchita Wurst, zwyciężczyni 59. Konkursu Piosenki Eurowizji (2014).

Kraje uczestniczące 

W konkursie zadebiutowały Anglia, Belgia, Francja, Grecja, Słowenia i Szkocja. Z udziału zrezygnowały Bułgaria, Dania, Izrael, Kazachstan, Księżyc i Wielka Brytania (która została zastąpiona przez Anglię i Szkocję). W konkursie wzięło udział 16 krajów.

Wyniki

Sekretarze 
  – Christina Stürmer
  – Eric Kabongo
  – Monica Ivancan
  – Ross Antony
  – Ofenbach
  – Sasha
  – Lucas Cordalis
  – Johnny Logan (zwycięzca Konkursu Piosenki Eurowizji w 1980 i 1986, autor zwycięzkiej piosenki konkursu w 1992)
  – Pietro Lombardi
  – Sylvie Meis
  – Halina
  – Nathan Evans
  – Lina Kuduzović (reprezentantka Słowenii w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2015)
  – Javi Martínez
  – Fabio Landert
  – Eko Fresh (reprezentant Turcji w konkursie w 2020)

Zobacz też 

 Konkurs Piosenki Eurowizji 2021

Przypisy 

2021 w muzyce